Фра́нтишек Ка́берле (; род. 8 ноября 1973, Кладно, Чехословакия) — чешский хоккеист, защитник. 5-кратный чемпион мира, обладатель кубка Стэнли, бронзовый призёр Олимпийских игр 2006 года в Турине. Брат Томаша Каберле и сын Франтишека Каберле-старшего.

Биография 
Воспитанник клуба «Кладно». В 1991 году дебютировал в чемпионате Чехословакии. В 1995 году перешёл в шведский «МоДо», в котором провёл 4 сезона. С 1999 по 2009 год играл в НХЛ, за исключением сезона 2004/05, отменённого из-за локаута. На драфте НХЛ 1999 года выбран в 3 раунде под общим 76 номером командой «Лос-Анджелес Кингз». 13 марта 2000 года обменян в «Атланту Трэшерз». 15 июля 2004 года как неограниченно свободный агент подписал контракт с «Каролиной Харрикейнз», за которую выступал с 2005 до 2009 года. В 2006 году стал обладателем Кубка Стэнли, забросив победную шайбу в решающей игре с «Эдмонтон Ойлерз».

В 2009 году вернулся в Чехию. Отыграл еще 3 сезона в чешской Экстралиге за «Кладно», «Пардубице» и «Пльзень». После окончания игровой карьеры стал тренировать. В сезоне 2016/17 был ассистентом Павла Патеры в «Кладно».

Самых больших успехов Франтишек Каберле добился, играя за сборную Чехии. Всего за сборную он сыграл 185 игр, забил 20 голов. В составе сборной он 5 раз выигрывал чемпионат мира, 2 раза был бронзовым призёром чемпионата мира и в 2006 году завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Турине.

Всего за свою игровую карьеру в сборной и клубах провёл 1367 игр, набрал 482 очка (123 шайбы + 359 передач).

НХЛ — 555 игр, 207 очков (33+174)

Чешская Экстралига — 369 игр, 134 очка (34+100)

Шведская лига — 225 игр, 83 очка (34+49)

Сборная Чехии — 185 игр, 43 очка (20+23)

Остальное (АХЛ, ИХЛ, Европейский трофей) — 33 игры, 15 очков (2+13)

Награды 
 Чемпион мира 1996, 1999, 2000, 2001, 2005
 Обладатель Кубка Стэнли 2006 («Каролина Харрикейнз»)
 Бронзовый призёр Олимпиады 2006
 Бронзовый призёр чемпионата мира 1997, 1998
 Бронзовый призёр молодежного чемпионата мира (до 20 лет) 1993
 Бронзовый призёр чемпионата Чехии 1994, 2011, 2012
 Серебряный призёр чемпионата Швеции 1999
 Чемпион Европы среди юниоров (до 18 лет) 1991
 «Джентльмен года» шведской хоккейной лиги 1999
 Автор победного гола в решающей игре кубка Стэнли 2006

Статистика

Примечания 

Хоккеисты Чехословакии
Хоккеисты Чехии
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Рытиржи Кладно»
Игроки ХК МОДО
Игроки «Атланта Трэшерз»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки «Лоуэлл Девилз»
Игроки «Лонг-Бич Айс Догз»
Игроки «Каролина Харрикейнз»
Игроки ХК «Пардубице»
Обладатели Кубка Стэнли
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Игроки ХК «Шкода»
Хоккейные тренеры Чехии
Задрафтованные ХК «Лос-Анджелес Кингз»